Les féliformes (Feliformia) forment l'un des deux sous-ordres de carnivores, et contient notamment la famille des félins. Leur bulle tympanique est divisée par un septum, contrairement aux caniformes, dont le bulbe tympanique est formé d'une chambre unique ou est divisé par un pseudoseptum. Les griffes des féliformes sont rétractiles (pour la plupart).

Classification

Liste des familles 
Selon  :
 super-famille Feloidea
 famille Felidae Fischer de Waldheim, 1817 : les félins.
 famille Prinodontidae Horsfield, 1822 (auparavant classés comme une sous-famille des Viverridés) : les linsangs asiatiques.
 famille Barbourofelidae Schultz & al., 1970 † : tigres à dents de sabre
 super-famille Herpestoidea Bonaparte, 1845
 famille Herpestidae Bonaparte, 1845 : les mangoustes.
 famille Hyaenidae Gray, 1821 : les hyènes.
 famille Viverridae Gray, 1821 : les civettes, genettes…
 famille Eupleridae Chenu, 1850 : le fossa, les galidies…
 famille Nandiniidae Pocock, 1929 : la civette palmiste africaine.
 famille Nimravidae Cope, 1880 †
 famille Percrocutidae Werdelin & Solounias, 1991 †
 famille Stenoplesictidae Schlosser, 1923 †
 famille Viverravidae Wortman & Matthew, 1899 †

Arbre phylogénétique

Voir aussi 
 Carnivora (classification phylogénétique)

Liens externes

Notes et références 

Feliformia